Речно́й вокза́л — здание или комплекс зданий и сооружений, предназначенных для пассажирского обслуживания в речных портах.
 Северный речной вокзал в Москве.
 Южный речной вокзал в Москве.
 Речной вокзал (Санкт-Петербург) — на Неве.
 Речной вокзал (Нижний Новгород) — на Волге.
 Речной вокзал (Новосибирск) — на Оби.
 Тверской речной вокзал  — на Волге.
 Речной вокзал (Саратов) — на Волге.
 Речной вокзал (Пермь) — на Каме, совмещён с железнодорожным вокзалом Пермь I.
 Речной вокзал (Киев) — на Днепре.
 Речной вокзал (Кременчуг) — на Днепре.
 Речной вокзал (Красноярск) — на Енисее.
 Речной вокзал (Барнаул) — на Оби.

Станции метро